Villefort kan syfta på:
 Villefort, Aude
 Villefort, Lozère